William Pakenham ist der Name folgender Personen:

* William Pakenham, 4. Earl of Longford (William Lygon Pakenham; 1819–1887), britisch-irischer Adliger und General 
 William Pakenham (Admiral) (1861–1933),  britischer Admiral 
 William Sandford Pakenham-Walsh (1868–1960), britisch-irischer Geistlicher, Missionar und Autor